The Middle Kingdom () — второй альбом ирландской фолк-метал-группы Cruachan, выпущен в 2000 году компанией Hammerheart Records.

Список композиций 
 A Celtic Mourning — 04:01
 Celtica (Voice of the Morrigan) — 05:38
 The Fianna — 04:53
 A Druids Passing — 03:22
 Is Fuair An Chroi — 04:51
 Cattle Raid of Cooley — 04:46
 The Middle Kingdom — 04:38
 Ó Ró Sé do Bheata 'Bhaile — 04:17
 Unstabled (Steeds of Macha) — 04:26
 The Butterfly — 03:46
 To Hell or to Connaught — 3:52 (Bonus Track)

Участники записи 
 Keith Fay (O'Fathaigh) — вокал, электро- и акустическая гитара, мандолина, бойран, кости
 Joe Farrell — ударные, перкуссия
 Karen Gilligan — вокал, перкуссия
 John Clohessy — бас-гитара, бэк-вокал
 John O'Fathaigh — ирландская флейта, низкий свисток, вистл, деревянная флейта, ирландская волынка
 Andy Kelligan — волынка горцов

Альбомы Cruachan
Альбомы 2000 года